Виталий Николаевич Голубятников (30 ноября 1930 — 10 февраля 1943) — юный герой-пионер, партизан Великой Отечественной войны, убит автоматной очередью 10 февраля 1943 года в станице Брюховецкой.

Биография 
Родился 30 ноября 1930 года в станице Брюховецкой Северо-Кавказского края. В семье было ещё двое детей, старшая сестра Елена и младший брат Валентин. Николай Яковлевич Голубятников, отец Виталия, был кузнецом в третьем поколении. В 1861 году, после отмены крепостного права, его предки переселились на Кубань. В Брюховецкой он работал в мастерских Трактороуча, затем трудился на элеваторе. Ефросиния Евстахиевна, мама, уроженка Орловской области, в 1921 году приехала на Кубань, здесь и вышла замуж. Виталик до начала войны успел завершить обучение в 5 классах школы. Учился он прилежно. Увлекался авиамоделированием, оказывал помощь местному киномеханику. В начале Великой Отечественной войны Николай Яковлевич ушёл на фронт, погиб в бою. 

В 1942 году станицу заняли немцы. Недоброжелатели сообщили им, что Голубятниковы работают на партизан. Фашисты нагрянули к ним в дом, разгромили всё, ценное забрали. Через несколько дней в их дом попал снаряд, жильё сильно пострадало, но семья продолжала ютиться в нём. Двенадцатилетний мальчик не мог согласиться с такими варварскими действиями оккупантов и стал юным мстителем. Швейными иголками школьник портил телефонные кабели, прокалывал шины у автотранспорта. Пытался выкрасть ценные бумаги, но был схвачен немцами и жестоко избит. 

10 февраля 1943 года вся семья стояла у забора своего дома. В станицу входила освободительная красная Армия. Но фашисты решили устроить засаду: засели напротив дома Голубятниковых, в сарае. Когда показался первый отряд, бесстрашный мальчик бросился на встречу красноармейцам, предупреждая, что в сарае засада. Солдаты изменили маршрут и пошли в обход сарая. Виталик уже направлялся обратно, когда немцы выпустили в мальчика несколько автоматных очередей. Виталик упал замертво. Лена кинулась к брату, но тут же медленно осела под вражескими пулями. Так погибли герои юные партизаны Виталий и Елена Голубятниковы. Враги были схвачены и преданы военному суду. 

Брат и сестра похоронены в одной могиле на Брюховецком кладбище. На могиле высечена надпись: «Вам, юным героям, ушедшим в бессмертие, от благодарных жителей Брюховецкой».

Память 
 Школа №3 станицы Брюховецкой носила имя героев Голубятниковых. 
 На территории учебного заведения установлены бюсты юным героям. 
 Одна из улиц станицы названа именем Голубятниковых.
 Очерки и стихи написаны в память о героическом поступке брата и сестры.
 В 2017 году имя Виталика Голубятникова было названо в числе лауреатов общественно-государственного проекта «Поисково-просветительская экспедиция "Имя Кубани"» в номинации «Молодое имя Кубани» от Брюховецкого района.

Примечания

Литература 
 Верещагин О. Пламя юных сердец. Виталик и Лена Голубятниковы //Дети Кубани в годы Великой Отечественной /Cост. Э. И. Трифонова, И. Ф. Гайворонская. – Краснодар, 2008. – С. 79 – 81.
 Как освобождали Кубань: ﻿Фотолетопись Брюховецкого района //Кубанские новости. - 2018. - 4 июля.
 Куценко И., Моисеева Э. Юные ленинцы Кубани. – Краснодар, 1972.
 Нестеренко В. Баллада о Голубятниковых. - 1967.
 Шеремет А. Боевое имя Кубани //Газета новостей. - 2014. - 12 февраля.

Ссылки 
 Герой Виталик Голубятников
 Виталик Голубятников. Память
 Голубятников Виталий

Партизаны Великой Отечественной войны
Пионеры-герои
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Похороненные в Краснодарском крае